Nauru Bwiema („Песен за Науру“) е националният химн на Република Науру.

Текстът е на Маргарет Хендри (Margaret Hendrie), музиката е на Лоурънс Хенри Хикс (Laurence Henry Hicks).

Науру
Национални символи на Науру